Кармана:

 Кармана — город, районный центр в Узбекистане;
 Кармана — район в Узбекистане;
 Кармана — административная единица в Бухарском эмирате.